Gratzen ist ein Toponym für:

 Nové Hrady, Gratzen in Südböhmen, Stadt in Tschechien
 Rettenbach, Ortschaft bzw. Rettenbach-Kloster, Katastralgemeinde von Deutschlandsberg, Steiermark, Österreich

Siehe auch:
 Gratzener Bergland
 Gerichtsbezirk Gratzen
 Grad (Ortsname) – zur Etymologie